Право:
 Право — сукупність загальнообов'язкових правил (норм), що охороняються силою держави; один з елементів, на які спирається правління в державі, феоді, банді та подібних утвореннях. 
 Суб'єктивне право — можливість конкретної особи за своїм вибором вчинити певні дії або утриматися від їх вчинення. 
 Права (водійське посвідчення) — документ, що засвідчує право на керування транспортним засобом. 
 «Право» — чеська газета (в ЧССР «Руде право»).